«Новая газета» — название нескольких печатных изданий:

 «Новая газета» — российская общественно-политическая газета либеральной направленности, регулярно выходящая в Москве с 1993 года.

 «Новая газета» (август 1881) — петербургская ежедневная политико-литературная газета, выходившая несколько дней вместо прекратившегося «Голоса», всего восемь номеров; редактор-издатель В. И. Модестов.
 «Новая газета» (1889—1891) — московская еженедельная газета, бывшая продолжением журнала «Друг детей»; издатели-редакторы — М. Вернер и Е. Вернер.
  (произносится «Ное Цайтунг», дословно — «Новая газета») — американская газета на немецком языке, выпускавшаяся в 1945—1955 годах в американской зоне оккупации Германии.
 «Новая газета», также New gazette — издание, выходившее в Нью-Йорке, в 1980—1983 годах.

Примечания